Mei Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mei Jiang (vattendrag i Kina, Jiangxi), 
 Mei Jiang (vattendrag i Kina, Guangdong),

Vietnam 

 Mekongfloden, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar